Тениски турнир за мушкарце у појединачној конкуренцији на Летњим олимпијским играма 2012. одржан је на теренима Свеенглеског клуба у четврти Вимблдон у Лондону, од 28. јула до 5. августа 2012. Учествовало је 64 играча из 34 државе. По први пут од кад је тенис поново уврштен у програм Олимпијских игара 1988, мечеви су играни на трави. Турнир су организовали Међународни олимпијски комитет (МОК) и Међународна тениска федерација (ИТФ), и био је дио АТП турнира. Сви мечеви су се играли на два добијена сета, осим меча за златну медаљу који је одигран у три добијена сета. Тај-брејк се користио у свим сетовима, осим у петом сету финала и у трећем сету осталих мечева.

Рафаел Надал је био бранилац титуле, будући да је освојио златну медаљу на Олимпијским играма 2008. у Пекингу, али није учествовао због повреде. 

Британац Енди Мари освојио је злато тријумфом у финалу над Швајцарцем Роџером Федерером, 6:2, 6:1, 6:4.

У мечу за бронзану медаљу Аргентинац Хуан Мартин дел Потро са 7:5, 6:4 победио је Новака Ђоковића.

Распоред

Носиоци 

  Роџер Федерер (финале, сребрна медаља)
  Новак Ђоковић (полуфинале, четврто мјесто)
  Енди Мари (победник, златна медаља)
  Давид Ферер (треће коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (четвртфинале)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Јанко Типсаревић (треће коло)
  Хуан Мартин дел Потро (полуфинале, бронзана медаља)

  Хуан Монако (друго коло)
  Џон Изнер (четвртфинале)
  Николас Алмагро (четвртфинале)
  Жил Симон (треће коло)
  Марин Чилић (друго коло)
  Фернандо Вердаско (прво коло)
  Кеј Нишикори (четвртфинале)
  Ришар Гаске (друго коло)

Жреб 
Легенда

 INV = позив трипартитне комисије
 ITF = специјална позивница ИТФ-а
 ALT = замена
 PR = заштићено рангирање 
 w/o = предаја пре меча
 r = предаја у току меча
 d = дисквалификација током меча

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Референце

Спољашње везе 

 Жреб на сајту АТП 
 Жреб на сајту ИТФ

Мушкарци појединачно